БГ — многозначный термин:

 БГ — Борис Гребенщиков, рок-музыкант.
 БГ (стихи, песни) — концертный альбом Бориса Гребенщикова.
 БГ — Британская Гвиана.
 БГ ВОЗ — городская электричка в Белграде.
 .бг — ранее запланированный национальный домен верхнего уровня для Болгарии.